Bombenzielanlage, een Duitse analoge computer uit de Tweede Wereldoorlog waarmee accuraat bommen geworpen konden worden
 IATA-code van San Pedro Airport in Nicaragua